Lavaggio – operazione di pulizia
Lavaggio delle mani
Lavaggio a secco
Lavaggio del cervello – teoria riferita alla rieducazione di valori e credenze basici di una persona

Pagine correlate 
Etichettatura di manutenzione

Altri progetti